Мелвин Дуглас ():
 Дуглас, Мелвин (1901—1981) — американский киноактёр, двукратный лауреат премии «Оскар».
 Дуглас, Мелвин (род. 1963) — американский борец вольного стиля.